Success évoque notamment :
 Success, une entreprise de développement de jeux vidéo ;
 Success, un groupe de musique. 
 Aux États-Unis :
 Success, une municipalité d'Arkansas ;
 Success, une ville du New Hampshire ;
 Success, une agence de mannequinat ;
 Success, un film réalisé en 1923.